Sobczak è un cognome di origine polacca che può riferirsi a:

Persone
 Anna Sobczak – schermitrice polacca
 Franciszek Sobczak – schermidore polacco
 Paweł Sobczak – calciatore polacco
 Ryszard Sobczak – schermidore polacco